Łukasz – imię męskie

Miejscowości w USA:
 Lucas – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lucas
 Lucas – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
 Lucas – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Lucas – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Collin
 Lucas – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
Gminy w USA:
 Lucas (ang. Lucas Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crittenden
 Lucas (ang. Lucas Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham
 Lucas (ang. Lucas Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Lucas (ang. Lucas Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lucas (ang. Lucas County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Lucas (ang. Lucas County) – w stanie Ohio
Osoby o nazwisku Lucas:
 Edward Lucas – brytyjski dziennikarz i publicysta
 George Lucas – amerykański reżyser, producent i scenarzysta
 Lucas Leiva – piłkarz 
 Richard Lukas – amerykański historyk
 Robert Edward Lucas – amerykański ekonomista
Dzieła literackie:
 Lucas, książka Kevina Brooksa (2002)